Fins handbalteam (mannen)
 Fins handbalteam (vrouwen)